|-
| 28901 - ||  || 6 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28902 - ||  || 4 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28903 - ||  || 1 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28904 - || 2000 ML || 20 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28905 - || 2000 MQ || 24 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28906 - ||  || 24 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28907 - ||  || 25 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28908 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28909 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28910 - ||  || 10 iulie 2000 || Valinhos || 
|-
| 28911 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28912 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28913 - || 2000 OT || 23 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 28914 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28915 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28916 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28917 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28918 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28919 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28920 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28921 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28922 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28923 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28924 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28925 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28926 - ||  || 20 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28927 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28928 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28929 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28930 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28931 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28932 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28933 - ||  || 25 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 28934 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28935 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28936 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28937 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28938 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28939 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28940 - ||  || 22 octombrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 28941 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28942 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28943 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28944 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28945 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28946 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28947 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28948 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28949 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28950 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28951 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 28952 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28953 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28954 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28955 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28956 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28957 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28958 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28959 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28960 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28961 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28962 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28963 - ||  || 29 martie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 28964 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28965 - ||  || 30 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 28966 - ||  || 26 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 28967 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28968 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28969 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28970 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 28971 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28972 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28973 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28974 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28975 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28976 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28977 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28978 Ixion ||  || 22 mai 2001 ||  || 
|-
| 28979 - || 2001 LW || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28980 - ||  || 15 iunie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 28981 - ||  || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28982 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28983 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28984 - ||  || 16 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 28985 - ||  || 17 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 28986 - ||  || 23 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 28987 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28988 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 28989 - ||  || 16 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28990 - ||  || 20 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28991 - ||  || 21 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 28992 - ||  || 27 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28993 - ||  || 13 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 28994 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28995 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28996 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 28997 - || 2020 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 28998 - || 2184 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 28999 - || 2505 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 29000 - || 2607 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-